Cize (Ain)
 Cize (Jura)